ONG peut désigner :

Organisations 
 Organisation non gouvernementale (ONG),
 Organisation non gouvernementale internationale (ONGI), dans le cas d'une ONG présentant des implantations dans plusieurs pays,
 Organisation non gouvernementale environnementale (ONGE)

Personnes

Nom de famille 
 Angelia Ong (née en 1990), mannequin philippin, couronnée Miss Terre 2015 ;
 Betty Ong (1956–2001), hôtesse de l'air américaine, victime d'un des attentats terroristes du 11 septembre 2001 ;
 Cyril Ong (né en 1972), entraîneur français de volley-ball ;
 Jack Ong (né en 1940), acteur américain ;
 Laura Ong (née en 1989), joueuse française de volley-ball ;
 Matthieu Ong (né en 1992), handballeur français ;
 Olivia Ong (née en 1985), actrice et chanteuse singapourienne ;
 Walter J. Ong (1912-2003), éducateur, chercheur, et linguiste britannique.

Prénom 
 Ong Kham (?-1759), roi du royaume de Luang Prabang ;
 Ong Khan, ou Toghril (~1130-1203), khan mongol de la tribu des Kéraït ;
 Ong Teng Cheong (1936-2002), homme politique singapourien, président de la République de 1993 à 1999.

Autres

Sociétés 
 Oklahoma Natural Gas

Littérature 
 O.N.G. !, roman de Iegor Gran

Autres 
 Ong-bak est un film thaïlandais réalisé par Prachya Pinkaew;
 L'ong, une langue môn-khmer parlée au Laos.
 Chom Ong, une grotte au Laos

Homonymie de patronyme